Bei den IX. Afrikaspielen 2007 in Algier (Algerien) haben die einzelnen Nationen folgende Medaillen gewonnen:

Einzelnachweise 

Medaillenspiegel
2007